Sergio Rivero est un nom pouvant désigner:

  (1964-), général vénézuélien ;
  (1983-), joueur espagnol de football ;
 Sergio Rivero (1986-), chanteur espagnol des îles Canaries ;
  (1965-), joueur bolivien de football.

Voir aussi

Rivero, Sergio